Плескачевский — фамилия:

 Плескачевский, Виктор Семёнович (1956—2018) — российский политический деятель.
 Плескачевский, Евграф Никитич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6059; 3 декабря 1839.
 Плескачевский, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 17 октября 1916.
 Плескачевский, Яков Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7608; 1 января 1847.